TWH steht für:

 Tennessee Walking Horse, eine Pferderasse
 Tschechoslowakischer Wolfhund, eine Hunderasse
 Tommy-Weisbecker-Haus, ein selbstverwaltetes Wohnkollektiv in Berlin-Kreuzberg

TWh steht für:

 Terawattstunde: 1012 Wattstunden, zur Angabe großer Energiemengen

TWH